La Valeta ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lavalette (Aude), Département Aude, Region Okzitanien
 Lavalette (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne, Région Midi-Pyrénées
 Lavalette (Hérault), Département Hérault, Region Okzitanien
 La Valette-du-Var, Département Var, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur